Форла́н:
  ( — фриульский) — старинный танец фриульского происхождения, впервые встречающийся у композиторов в 1583 году.

Фамилия
 Форлан, Диего (род. 1979) — уругвайский футболист, нападающий сборной Уругвая.
 Форлан, Пабло (род. 1945) — уругвайский футболист, полузащитник сборной Уругвая (1966—1976), отец Диего Форлана.
 Форлан, Ричард (род. не ранее 1951) — уругвайский футболист, крайний нападающий сборной Уругвая (1974—1975), брат Пабло Форлана.